Příjmení Doležel/Doleželová nosí více osobností.

 František Borgiáš Doležel (1882–1961) – český římskokatolický duchovní
 František Doležel (1900–1972) – český právník, vyšetřovatel Krčmaňské aféry
 Ivo Doležel (* 1955) – český hokejový brankář
 Jan Doležel (1901–??) – český a československý politik, poválečný poslanec za ČSSD
 Jana Doleželová (* 1981) – česká farmaceutka a Miss České republiky
 Jaroslav Doležel (* 1954) – český vědec v oboru genomiky rostlin
 Lubomír Doležel (1922–2017) – česko-americký bohemista a literární teoretik
 Míla Doleželová (1922–1993) – akademická malířka
 Michal Doležel (* 1986) – český politik hnutí „Žít Brno“, archeolog, etnolog
 Renáta Doleželová (1950–2000) – česká herečka

Podobné příjmení 
 Doležal

Česká příjmení